El nombre de Iglesia de San Rafael es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Rafael.

Advocación 
 San Rafael Arcángel, personaje bíblico – Festividad: 29 de septiembre.
 Rafael Kalinowski (1835-1907), religioso carmelita descalzo polaco – Festividad: 19 de noviembre.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Chile 
 Iglesia de San Rafael Arcángel, templo católico en la localidad de María Elena, Región de Antofagasta.

en Colombia 
 Iglesia de San Rafael, templo católico en la localidad de Betania, Antioquia.
 Iglesia de San Rafael Arcángel, templo católico en la localidad de San Rafael, Antioquia.

en España 
 Iglesia de San Rafael Arcángel, templo católico en la localidad de San Rafael, Segovia.
  Basílica del Juramento de San Rafael, Córdoba  (España).

en Lituania 
 Iglesia de San Rafael, templo católico en la localidad de Vilnius (:w:lt).

en México 
 Iglesia de San Rafael, templo católico en la localidad de Ciudad de México;

en Nicaragua 
 Iglesia de San Rafael Arcángel, templo católico en la localidad de San Rafael del Norte;

en Polonia 
 Iglesia de San Rafael Kalinowski, templo católico en la localidad de Mrągowo (:w:pt).

en Venezuela 
 Iglesia de San Rafael Arcángel, iglesia católica en la localidad de El Moján, Zulia;